Бутков — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бутков, Александр Яковлевич (1911—1981) — советский ботаник-систематик и геоботаник.
 Бутков, Борис Григорьевич (1905—1969) — советский певец.
 Бутков, Василий Васильевич (1900—1981) — генерал-полковник танковых войск. Герой Советского Союза.
 Бутков, Виктор Яковлевич — советский военный деятель, полковник, лауреат Сталинской премии.
 
 Бутков, Дмитрий Алексеевич (1897—1961) — советский учёный.
 Бутков, Иван Петрович (1782—1856) — русский медик, вице-директор медицинского департамента военного министерства Российской империи.
 Бутков, Леонтий Анисифорович (1907—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бутков, Михаил Григорьевич (ум. 1861) — государственный служащий Российской империи, статский советник; брат академика П. Г. Буткова.
 Бутков, Пётр Григорьевич (1775—1857) — русский историк, академик Петербургской академии наук.
 Бутков, Фёдор Васильевич (1856—1916) — генерал-майор, сотрудник журнала «Разведчик».
 Бутков, Яков Петрович (1820 или 1821—1856) — русский прозаик.

Населённые пункт 
 Бутков — хутор в Кашарском районе Ростовской области России.

См. также 
 Бутково

Примечания